Kouty ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Kouty u Bojiště, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Kouty u Poděbrad, Gemeinde im Okres Nymburk
 Kouty u Třebíče, Gemeinde im Okres Třebíč
 Kouty, Ortsteil von Hlinsko v Čechách, Okres Chrudim
 Kouty, Ortsteil von Kravaře ve Slezsku, Okres Opava
 Kouty nad Desnou, Ortsteil von Loučná nad Desnou, Okres Šumperk
 Kouty, Ortsteil von Smilkov, Okres Benešov
 Kouty, Ortsteil von Sukorady u Hořic, Okres Jičín
 Kouty, Ansiedlung von Potštát, Okres Přerov

 Dolní Kouty, Ortsteil von Mladá Vožice, Okres Tábor
 Horní Kouty, Ortsteil von Mladá Vožice, Okres Tábor

Siehe auch:
 Kouty (Benin), Arrondissement im Departement Ouémé, Benin
 Kuty (Begriffsklärung)
 Kuti
 Couty
 Cuti